Дмитрівка (Первомайський район) — населений пункт у Первомайському районі у декількох регіонах України.

Дмитрівка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
Дмитрівка — Харківська область, Первомайський район

Див. також 
Дмитрівка